Estilingue -  um objeto usado para o disparo de projéteis, impulsionado por força mecânica manual, com auxílio de elásticos.
 Besta de bodoques - arma medieval semelhante à besta, concebida para lançar projécteis de pedra ou barro.